CZB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cruz Alta Carlo Ruhl (Brasile)